Porta Senese a Batignano
Porta Senese a Istia d'Ombrone
Porta Senese a Paganico
Porta Senese a Scarlino